Cisticolidae is een zeer gevarieerde familie uit de orde van de zangvogels en de superfamilie Sylvioidea.

Beschrijving 
Het zijn kleine insectenetende vogels met afgeronde vleugels en lange, vaak afgesleten staarteinden. Hun grootte varieert van 9 tot 20 centimeter. Ze hebben dunne pootjes en een scherpe snavel. De meeste soorten komen voor in Zuid-Europa, Afrika, Azië en de Australië. Ze leven in bossen, savannes, graslanden, moerassen en struikgewas in  semi-aride en aride gebieden. Het verenkleed is licht van kleur bij soorten die in het bos leven en donkerder voor de soorten die meer open gebieden bewonen.

Taxonomie 
De meeste geslachten van deze familie werden vroeger ondergebracht bij de Zangers van de Oude Wereld (Sylviidae), maar volgens moderne inzichten vormen ze een eigen familie, de Cisticolidae, die ook dicht bij de boszangers zoals fitis en tjiftjaf staat.

Er zijn meer dan 25 geslachten en ongeveer 160 soorten.

Geslachtenoverzicht 
 Apalis Swainson, 1833 (apalissen)
 Artisornis Friedmann, 1928 (snijdervogels)
 Bathmocercus Reichenow, 1895 (voszangers)
 Calamonastes Sharpe, 1883 (savannezangers)
 Camaroptera Sundevall, 1850 (camaroptera's)
 Cisticola Kaup, 1829 (graszangers)
 Drymocichla Hartlaub, 1881 (roodvleugelzanger)
 Eminia Hartlaub, 1881 (eminiazanger)
 Eremomela Sundevall, 1850 (eremomela's)
 Euryptila Sharpe, 1883 (kopjeszanger)
 Heliolais Sharpe, 1903 (roodvleugelprinia) - 
 Hypergerus Reichenbach, 1850 (wielewaalzanger)
 Incana Lynes, 1930 (incanagraszanger)
 Malcorus Smith, A, 1829 (roodoorprinia)
 Micromacronus Amadon, 1962
 Neomixis Sharpe, 1881 (jery's)
 Oreolais Nguembock, Fjeldså, Couloux, Cruaud & Pasquet, 2008 (apalissen)
 Oreophilais Clancey, 1991 (Roberts' prinia) 
 Orthotomus Horsfield, 1821 (snijdervogels)
 Phragmacia Brooke & Dean, 1990 (namaquaprinia) 
 Phyllolais Hartlaub, 1881 (Acacia-apalis)
 Poliolais Alexander, 1903 (witstaartzanger)
 Prinia Horsfield, 1821 (prinia's)
 Scepomycter Grant, CHB & Mackworth-Praed, 1941 (voszangers)
 Schistolais Wolters, 1980 (prinia's)
 Spiloptila Sundevall, 1872 (krekelprinia)
 Urolais Alexander, 1903 (groene prinia)
 Urorhipis Heuglin, 1871 (roodmaskerapalis)